Fotoperiodisme (botànica), també anomenat fotoperíode, és la reacció fisiològica dels organismes vius a la durada del dia i la nit.
 Fotoperiodisme (fotografia), també anomenat periodisme fotogràfic, periodisme gràfic, fotoreportatge o reportatge gràfic, és un gènere de fotografia i també de periodisme